Currituck kan syfta på:

 Currituck Island – en ö i Antarktis
 Currituck, North Carolina – administrativ huvudort i Currituck County i North Carolina i USA

Se även 
 Currituck County